Hyn kan syfta på:
 Hyn, Gästrikland, sjö i Hofors och Falu kommuner,  (8,34 km²)
 Hyn, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (7,46 km²)
 Norra Hyn, sjö i Forshaga kommun och Kils kommun,  (89,3 ha)
 Södra Hyn, sjö i Karlstads kommun, Forshaga Kommun och Kils kommun,  (4,17 km²)

Se även
Hyen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn